

Населені пункти та їхні частини

 Крупи — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Крупи — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Крупи — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Крупи — частина села Мшана-Ґурна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Крупи — частина села Венґжце-Великі в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Крупи — частина села Ґлісне в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Крупи — частина села Руткі-Ґловиці в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки